

Geografia 
 Francia
 Marzan – comune nella regione della Bretagna

Persone 
 Fernando Marzan – musicista di tango argentino
 José Marzán – fumettista statunitense
 Luis Liz Marzán – chimico e ricercatore spagnolo
 Salvador de Iturbide y Marzán – nipote di Agustín de Iturbide, il primo imperatore del Messico indipendente